Guajiro bezeichnet unter anderem:

 eine indigene Ethnie Südamerikas, siehe Wayúu
 Manuel Mirabal, genannt El Guajiro